Greers Ferry – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Cleburne
 Greers Ferry – zbiornik retencyjny w USA.